Иван Ерофеевич Бабиченко-Бабич (1882 — после 1934) — полковник 134-го пехотного Феодосийского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Сын титулярного советника. Уроженец Екатеринославской губернии. Выдержал экзамен за шесть классов в Екатеринославской гимназии.

В 1904 году окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище, откуда выпущен был подпоручиком в 134-й пехотный Феодосийский полк. Произведен в поручики 20 октября 1907 года, в штабс-капитаны — . В Первую мировую войну вступил в должности командира 2-й роты 134-го пехотного Феодосийского полка. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Пожалован Георгиевским оружием

Произведен в капитаны 22 сентября 1915 года «за выслугу лет», в подполковники — 23 августа 1916 года.

В 1918 году служил в гетманской армии, был войсковым старшиной 57-го пехотного полка. 27 ноября 1918 года в составе Екатеринославского отряда выступил в поход на соединение с Вооруженными силами Юга России. По прибытии в Симферополь в январе 1919 года был назначен помощником командира кадровой роты 134-го пехотного Феодосийского полка. 15 марта 1919 года назначен командиром 1-й роты кадрового батальона 34-й пехотной дивизии, а 14 апреля переименован в полковники. Был ранен в бою 7 июня 1919 года, вернулся в полк по выздоровлении 20 ноября того же года. 15 февраля 1920 года назначен временно командующим 134-м пехотным Феодосийским полком, а 11 апреля — помощником командира 133-го пехотного Симферопольского полка. В Русской армии — в том же полку до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В 1922 году был зачислен в Алексеевский пехотный полк.

Осенью 1925 года — в составе Алексеевского полка в Болгарии. В эмиграции там же. Работал на угольном карьере «Куциян», затем держал газетный киоск. В 1934 году — в Пернике, где состоял членом правления Общества галлиполийцев. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат, имел сына Георгия (1921—?).

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 27.04.1912)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 13.01.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 14.01.1915)
 Орден Святой Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (ВП 14.01.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 29.05.1916)
 Высочайшее благоволение «за отличия в делах против неприятеля» (ВП 30.09.1916)

Источники 
 Послужной список полковника И. Е. Бабиченко-Бабича
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Русский некрополь в Болгарии / авт.-сост. Т. К. Пчелинцева, К. Д. Бендерева, Е. Д. Бендерева. — М.: «Минувшее», 2019. — С. 28.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква Б.

Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Галлиполийцы
Алексеевцы
Русские эмигранты первой волны в Болгарии
Военные Армии Украинской державы
Персоналии:Вооружённые силы Юга России
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Русская армия Врангеля